Gerretsen ist der Familienname folgender Personen:
 Chas Gerretsen (* 1943), niederländischer Fotojournalist und Werbefotograf
Johan Gerretsen (1907–1983), niederländischer Mathematiker
 John Gerretsen (* 1942), kanadischer Politiker
 Mark Gerretsen (* 1975), kanadischer Politiker